Felahiye (district), een Turks district in de provincie Kayseri
 Felahiye (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Felahiye